Vanntjärn kan syfta på:
Vanntjärnen, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun, 
Vanntjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (1,9 ha)

Se även
Vantjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn